Николай Холодный: Холодный, Николай Григорьевич (1882—1953) — русский, советский учёный-биолог, мыслитель.
 Холодный, Николай Константинович (1939—2006) — украинский поэт-шестидесятник, литературовед, публицист, переводчик.